Хамза Мендиль (; ; ) — марокканский футболист, защитник клуба «Ауд-Хеверле Лёвен» и сборной Марокко. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Мендиль начал карьеру на родине в Академии Мухаммеда VI. В 2016 году Хамза присоединился к молодёжному составу французского «Лилля». 18 февраля 2017 года в матче против «Кана» он дебютировал в Лиге 1, заменив во втором тайме Эрика Боатека.

Летом 2018 года Хамза перешёл в немецкий «Шальке 04», подписав контракт на пять лет. 15 сентября в матче против «Боруссии» из Мёнхенгалдбаха он дебютировал в Бундеслиге.

21 августа 2019 года Мендиль был отдан в аренду до конца сезона 2019/20 во французский «Дижон».

Международная карьера 
4 сентября 2016 года в матче отборочного турнира к Кубку африканских наций 2017 со сборной Сан-Томе и Принсипи Мендиль дебютировал за сборную Марокко. В 2017 году в составе сборной Хамза принял участие в Кубке африканских наций в Габоне. На турнире он сыграл в матчах против команд Того, Кот-д’Ивуара, Египта и ДР Конго.

В 2018 году Мендиль принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Шальке 04»

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Газиантеп»
Игроки ФК «Ауд-Хеверле Лёвен»